Лангведель (Везер) — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Лангведель (Гольштейн) — коммуна в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.